Olešnický potok  ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Olešenský potok (Berounka), rechter Zufluss zur Berounka 
 Olešenský potok (Blatská stoka), rechter Zufluss zur Blatská stoka
 Olešenský potok, anderer Name des Olešná potok, rechter Zufluss zum Hamerský potok (Nežárka)
 Olešenský potok, anderer Name des Olešnický potok (Sázava, Poříčí), linker Zufluss zur Sázava
 Olešenský potok (Sázava), rechter Zufluss zur Sázava (Moldau)
 Olešenský potok (Úslava), linker Zufluss zur Úslava